Tenuignathia är ett släkte av käkmaskar. Tenuignathia ingår i familjen Mesognathariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkmaskar
Tenuignathia